Бодуэн I Заика (; ок. 1388/1389—1474, Лилль), сеньор де Молембе и Сольр — бургундский военачальник, государственный деятель и дипломат.

Биография 

Третий сын Жильбера де Ланнуа, сеньора де Сант, и Катрин Гобьер де Корбон, дамы де Молембе. Младший брат Юга и Жильбера де Ланнуа.

Камергер герцога Бургундии Филиппа III Доброго.

Участвовал в обороне Компьена от войск Карла VI и арманьяков в 1414 году. Бальи Лилля (1423), капитан замка Мортан (1428).

В январе 1430 года в Брюгге при создании ордена Золотого руна Юг де Ланнуа стал одним из первых 24 рыцарей.

Согласно «Анналам Галло-Фландрии» Жана Бюселина, был преемником своего брата Юга де Ланнуа на посту губернатора Лилля, Дуэ и Орши.

Бодуэн де Ланнуа был послом герцога Бургундского в Англии и Лиссабоне, где договаривался о браке Филиппа Доброго с Изабеллой Португальской.

В 1454 году вместе с основными сеньорами страны принес, вслед за герцогом, клятву фазана.

Семья 

1-я жена: Мария де Клермон-Нель (ум. 31.05.1433), дама де Мель, Гокур и Долем, дочь Жана де Клермон-Нель, сеньора де Мель, и Ады де Майи, вдова Рено де Три и Жана де Монтравеля

2-я жена (1434): Адриенна де Берлемон, называемая де Флуайон (ум. 29.04.1439), дама де Сольр-ле-Шато, дочь Жака де Берлемона, сеньора де Сольр, и Катрин де Роберсар.

Дети:

 Бодуэн II де Ланнуа (1434/1437—7.05.1501), сеньор де Молембе. Жена (1472): Мишель д'Эн де Коруа (1440—1511), дама де Коруа, дочь Эме д'Эн де Коруа и Изабо д'Окош
 Филиппа де Ланнуа (ок. 1437—10.11.1500). Муж: Жак де Жош, граф де Льерде, сеньор де Мастен (ум. 1499/1500)
 Анна де Ланнуа
 Жаклин де Ланнуа (ум. 26.09.1467)
 Маргарита де Ланнуа (ум. 1500), канонисса в Сен-Водрю в Монсе
 Мария де Ланнуа. Муж: Гийом де Сар, сеньор д'Одреньи
 Анна Жанна де Ланнуа. Муж (1450): Жан-Леон де Пруази, виконт де Баве

Литература 

 Père Anselme. Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France. T. VIII. — P.: Companie des Libraires Assosiez, 1733, p. 78
 Barante P. de, Reiffenberg F.-A.-F.-T. baron de. Histoire des Ducs de Bourgogne de la maison de Valois. T. III. — Bruxelles: J. P. Meline, 1835, p. 103 
 Le Mausolée de la Toison d'or. — Amsterdam: Henry Desbordes, 1689, p. 17
 Maurice, Jean-Baptiste. Le blason des armoiries de tous les chevaliers de l'ordre de la Toison d'Or depuis la première institution jusques à present. — La Haye: Jean Rammazeyn; Brusselles; Anvers: Lucas de Potter, 1667, p. 21
 Les chevaliers de l’ordre de la Toison d’or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques. — Frankfurt: Peter Lang, 2000. — ISBN 3-631-36017-7, p. 44f
 , p.  179

Государственные деятели Нидерландов
Дипломаты Нидерландов
Деятели Столетней войны
Дом де Ланнуа